Yvette (rivier), een rivier in Frankrijk
 Yvette (voornaam), een meisjesnaam
 Yvette (Maupassant), roman uit 1884 van Guy de Maupassant
 Yvette (zangeres), een Nederlandse zangeres
 Yvette (boot), Engelandvaardersboot in het Oorlogsmuseum Overloon
 Yvette (opera), een opera van René Barbier